

Стрілецьке — село, Бєлгородський район, Бєлгородська область, Росія

Стрілецьке — село, Яворівський район, Львівська область, Україна

Див. також 

 Стрілець
 Стрілкове
 Стрілецьке сільське поселення